Andreï Petrov (Андрей Петров en russe) est un nom porté notamment par :
 Andreï Nikolaïevitch Petrov (1837-1900), historien militaire russe ;
 Andreï Alekseïevitch Petrov (1919-1990), acteur soviétique ;
 Andreï Pavlovitch Petrov (1930-2006), compositeur soviétique puis russe ;
 Andreï Borissovitch Petrov (1945-), danseur et chorégraphe soviétique puis russe ;
 Andreï Evguenevitch Petrov (1948-), alpiniste russe ;
 Andreï Evguenevitch Petrov (1971-), historien russe.